Georges Lafontaine (1957-) est un écrivain canadien.
 Georges Lafontaine (1857-1919) est un homme politique canadien.